Girona - cidade da Catalunha
 Girona (província) - província da Catalunha
 Girona Futbol Club - clube desportivo da Catalunha

Ver também
 Nueva Gerona - cidade de Cuba

Desambiguação